„Institutionen“ steht für:
 Troika (EU-Politik), auch als „die Institutionen“ bekannt

„Institutiones“ steht für:
 Institutiones (Gaius), ein juristisches Anfängerlehrbuch aus der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr.
 Institutiones Iustiniani, ein zur Rechtskodifikation des Kaisers Justinian I. im 6. Jahrhundert gehörendes juristisches Anfängerlehrbuch, siehe Corpus iuris civilis
 Institutiones divinarum et saecularium litterarum, eine im Mittelalter viel benutzte wichtige Lehrschrift des Cassiodor

Siehe auch:
 Institution
 Institutiones (Begriffsklärung)